Kapituła – grupa osób kolegialnie decydująca o przyznaniu (nadaniu) orderu, tytułu lub nagrody
 Kapituła – kościelna instytucja kolegialna
 Kapituła orderu – organ opiniujący przyznanie odznaczenia
 Kapituła honorowa – organ opiniujący przyznanie honorowego obywatelstwa miasta lub regionu
W wolnomularstwie – loża wyższego stopnia.
 Kapituła – wieś w województwie łódzkim